[[Файл:Ar-وعليكم_السلام.oga|мини|Произношение Ва ‘алейкумус-саля̄м".]]

Ас-саля́му але́йкум (), тасли́м () — арабское приветствие, укоренившееся в исламе и используемое мусульманами разных национальностей, его также используют арабы-христиане и арабские евреи. Эквивалент слова «здравствуйте». В ответ на это приветствие традиционно отвечают  ( — «и вам мир»).

 О приветствии в Коране и Сунне 
Согласно Корану, мусульмане обязаны отвечать на таслим, используя не меньше слов, чем тот, кто поприветствовал первым: 

Сунна пророка Мухаммеда и юридические труды, посвящённые взаимоотношению мусульман и не-мусульман, говорят о том, что таслим предназначен для обращения среди людей Писания. В одном из хадисов пророк говорит: «Когда люди Писания вас приветствуют словами  (вместо ), то отвечайте: ».

 Склонение таслима 
Таслим обычно употребляется во втором лице мужского рода во множественном числе, даже когда он адресован одному человеку. Его можно изменить, выбрав подходящее энклитическое местоимение для обращения к человеку в мужской и женской форме единственного числа, двойственной форме или женской форме множественного числа. Спряжения следующие (примечание: согласно стандартным правилам произношения классического арабского языка, последняя краткая гласная в каждом слове не произносится в паузе):

Вариант от третьего лица, , «мир ему», часто используется мусульманами для обозначения пророков, отличных от Мухаммеда, и прочих святых, как то ангелы.

 Другие виды приветствия 
  ( — «мир») — в последнее время в странах со смешанным населением, исповедующим разные религии, но преобладающим исламом, используют не «ас-саля́му алéйкум», а именно укороченное приветствие «саля́м», причём и люди других религий здороваются с мусульманами и между собой укороченным вариантом.
  ( — «мир вам и милость Божья) — форма приветствия, означающая «мир вам и милость Аллаха».
  ( — «мир вам и милость Божья и Его благословение») — форма приветствия, означающая «мир вам, милость Аллаха и Его благословение».
  ( — «и вам мир и милость Божья и Его благословение») — форма ответа на приветствие, означающая «и вам мир, милость Аллаха и Его благословение».

Положения, связанные с приветствием 
Перед тем как поприветствовать людей в мечети, мусульмане должны совершить молитву тахияту ль-масджид («приветствие мечети»).

Мусульманам нельзя приветствовать:
 мужчинам — незнакомых девушек, молодых женщин;
 совершающего молитву или поминание Аллаха;
 читающего Коран или произносящего проповедь;
 призывающего к молитве муэдзина;
 принимающего пищу или справляющего естественную нужду;
 совершающего грех.

Первыми должны приветствовать: младший — старшего, горожанин — сельского жителя, всадник — пешего, стоящий — сидящего, хозяин — прислугу, отец — сына, мать — свою дочь.

См. также 
 Шалом алейхем (приветствие)

Примечания

Литература 

 Bernard Lewis: Die politische Sprache des Islam. Berlin 1991. S. 133—135 (und Anm. 18-24 auf S. 233—234)
 Ignaz Goldziher in: Die Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 46, S.22-23.

Приветствия
Религия и мир